Брюти () — в Скандинавии во времена переселения народов и эпохи викингов наименование трэлла, получавшего высокое положение в хозяйстве. Он обладал административными и контрольными функциями, осуществлял надсмотр за остальными трэллами и прочим хозяйством. Женским аналогом являлась дэжа.

В период с 1000 по 1200 годы термин использовался как «управляющий» (который управлял имуществом от имени третьих лиц), в том числе и вассалы конунга, а иногда и приравнивался к понятию ярл.

В период позднего средневековья мог означать свободного фермера, работающего по договору на лендлорда.

В целом — название должности управляющего, эконома или дворецкого. Наиболее точно этому понятию соответствует латинское слово villicus и английское слово steward. Иногда приравнивается к немецкому термину Майер.

Этимология 

Согласно Den Store Danske Encyklopædi, термин вероятно происходит от выражения «преломить хлеб» (), что, вероятно, связано с обычаем, когда доверенное лицо пробовало пищу господина, чтобы узнать не отравлена ли она.

Социальное положение 

Брюти мог быть управляющим фермы, полномочным представителем ярла или конунга. Часто это были трэллы, но им мог быть и весьма влиятельный человек или даже сам конунг, все зависело от того, что находилось у него в управлении.

В законах Эстергётланда (ÖgL D XIV) говорится о месте пребывания брюти конунга в Уппсале, брюти ярла в Рудене, а также о месте пребывания брюти епископа. Брюти определены как управляющие, набранные для управления хозяйством господина.

В Уппланде брюти являлся трэллом и полностью подчинялся хозяину, в то время как в Сконе они были фактически партнёрами.

Свидетельства 

На руинах Ховгордена стоит рунический камень (U 11), который гласит:

Толир был брюти, то есть являлся фогтом конунга в Родене. Этот камень соотносят с именем Хокона Рыжего, правившего приблизительно в 1070-х годах.

Примечания 

Скандинавия
История Швеции
История Норвегии
История Дании
Рабство
Титулы
Должности